Marbach ist ein häufiger Ortsname im deutschsprachigen Raum. Der Name stammt in der Regel von der Nutzung eines Gewässers als Pferdeschwemme oder entstand durch Abwandlung aus Markbach, weil einige der so benannten Gewässer an Gemarkungsgrenzen fließen. Folgende geographische Objekte sind so benannt:

Stadt und Gemeinde:
 Marbach am Neckar, Stadt im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Marbach an der Donau, Marktgemeinde in Niederösterreich

Gemeindeteile in Deutschland:
 Marbach an der Lauter, Ortsteil von Gomadingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Marbach (Arnstein), Ortsteil von Arnstein (Unterfranken), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Marbach (Eppenschlag), Ortsteil von Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Marbach (Erbach), Ortsteil von Erbach (Odenwald), Odenwaldkreis, Hessen
 Marbach (Erfurt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Erfurt, Thüringen
 Marbach (Fischbachau), Ortsteil von Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Marbach (Harburg), Ortsteil von Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Marbach (Herbertingen), Ortsteil von Herbertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Marbach (Lauda-Königshofen), Ortsteil von Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Marbach (Leubsdorf), Ortsteil von Leubsdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Marbach (Marburg), Stadtteil von Marburg, Hessen
 Marbach (Maroldsweisach), Ortsteil von Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Marbach (Neu-Ulm), Ortsteil von Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Marbach (Neuburg an der Kammel), Ortsteil von Neuburg an der Kammel, Landkreis Günzburg, Bayern
 Marbach (Petersberg), Ortsteil von Petersberg, Landkreis Fulda, Hessen
 Marbach (Striegistal), Ortsteil von Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Marbach, Ortsteil von Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Gemeindeteile in Österreich:
 Marbach (Gemeinde Rudersdorf), Ortsteil der Gemeinde Rudersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Marbach an der Kleinen Krems, Katastralgemeinde von Albrechtsberg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Marbach im Felde, Katastralgemeinde von Rastenfeld, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Marbach an der Kleinen Erlauf, Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Marbach am Walde, Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Marbach (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Marbach (Gemeinde Auberg), Ortsteil von Auberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Marbach (Gemeinde Mauthausen), Ortschaft von Mauthausen (Ried in der Riedmark), Bezirk Perg, Oberösterreich
 Marbach (Gemeinde Oepping), Ortschaft der Gemeinde Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Marbach (Gemeinde Ried), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Marbach (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Marbach (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Marbach (Gemeinde St. Georgen), Ort in Sankt Georgen ob Murau, Bezirk Murau, Steiermark

Gemeinde und Ortschaft in der Schweiz:
 Marbach SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Marbach LU, Ortschaft in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Kanton Luzern

Bauten:
 Schloss Marbach (Öhningen), auf der Untersee-Halbinsel Höri nahe Wangen (Öhningen), Landkreis Konstanz, Deutschland
 Schloss Marbach (Ried in der Riedmark), nahe Anzendorf (Ried in der Riedmark), Bezirk Perg, Oberösterreich
 Stift Marbach, bei Marbach (Vœgtlinshoffen), Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Haupt- und Landgestüt Marbach, in Marbach (Gomadingen), Landkreis Reutlingen, Deutschland

Gewässer:

in Deutschland:
 Marbach (Agger), Zufluss der Agger, Nordrhein-Westfalen
 Marbach (Baunach), linker Zufluss der Baunach vor Lohr, Gemeinde Pfarrweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Marbach (Dill), rechter Zufluss der Dill in Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Marbach (Fils), rechter Zufluss der Fils in Faurndau, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Marbach (Floresbach), im Unterlauf Moorgraben, rechter Zufluss des Floresbachs (zum Mühlbach, zum Albach, zur Mittleren Aurach) an der Weihermühle von Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Marbach (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale in Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Marbach (Gera), linker Zufluss der Gera im Stadtgebiet von Erfurt, Thüringen
 Marbach (Hammerbach), rechter Zufluss des Hammerbachs (zur Donau) gegenüber Brand, Ortsteil Sperrwies, Stadtteil Heining, Stadt Passau, Niederbayern
 Marbach (Hüller Bach) oder Maarbach, linker Quellbach des Hüller Bachs, bis Hordel, kreisfreie Stadt Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Marbach (Iff), linker Zufluss der Iff/des Iffbachs (zum Breitbach, zum Main) vor Markt Ippesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Marbach (Lahn), Zufluss der Lahn in Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Marbach (Mergbach), rechter Zufluss des Mergbachs in Gumpen (Reichelsheim), Odenwaldkreis, Hessen
 Marbach, Oberlaufname des Moorgraben (Floresbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Floresbachs (zum Mühlbach, zum Albach, zur Mittleren Aurach) bis zur Weihermühle, Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Marbach (Mümling), linker Zufluss der Mümling bei Ebersberg (Erbach), Odenwaldkreis, Hessen
 Marbach (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Marbach (Neckar, Epfendorf), linker Zufluss des Neckars nach Epfendorf, Landkreis Rottweil
 Marbach (Neckar, Oberboihingen), rechter Zufluss des Neckars in Oberboihingen, Landkreis Esslingen
 Marbach (Oechse), linker Nebenfluss der Oechse in der Rhön
 Marbach (Prim), linker Zufluss der Prim vor Aldingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Marbach (Schönbach), rechter Zufluss des Schönbachs (zur Schwarzach, zum Main) unterhalb der Lochmühle der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Marbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zum Main) nach Laub, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Marbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) nach Rieschweiler, Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Marbach (Wallhalb), rechter Zufluss der Wallhalb entlang der Ortsgemeindengrenze von Knopp-Labach zu Wallhalben, beide Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

 Marbacher Graben, auch Kiliansgraben, rechter Zufluss der Tauber bei Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Marbachgraben, Abschnittsname ab Lempertshausen, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern, des Oberaugrabens (zur Rodach in Bad Rodach)
 Marbachsee (Riederbach), See bei Weigenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern, im Einzugsbereich des Riederbachs oder Holzbachs (zur Gollach)
 Marbach-Stausee oder Marbachtalsperre, Stausee im Odenwald am Marbach (Mümling) nahe Erbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Oberer Marbach, linker Zufluss des Marbach (Fils) bei Wäschenbeuren, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Marbach (Donau), linker Zufluss der Donau in Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Marbach (Kierlingbach), linker Zufluss des Kierlingbachs (zum Klosterneuburger Durchstich) in Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Marbach (Kleine Erlauf), Oberlauf Hummelbach, linker Zufluss der Kleinen Erlauf bei Marbach an der Kleinen Erlauf, Gemeinde Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Marbach (Mödlingbach), rechter Zufluss des Mödlingbaches bei Gaaden, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Marbach (Pielach), linker Zufluss der Pielach in Marbach, Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Marbach (Pleißlingbach), Zufluss des Pleißlingbachs (zur Enns) bei Flachau, Radstädter Tauern, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

Marbach ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Marbach, deutscher Landrat
 Arnold Müller-Marbach (?–1968), Schweizer Journalist
 Bianca Marbach (1846–1900), deutsche Schriftstellerin, siehe Bianca Bobertag
 Christian Marbach (* 1937), französischer Ministerialbeamter
 Christian August Hermann Marbach (1817–1873), deutscher Physiker
 Christine Bulliard-Marbach (* 1959), Schweizer Politikerin (CVP)
 Claudia Marbach (* 1966), deutsche Fachbuchautorin, Trainerin und Rednerin
 Ernst Marbach (1893–1939), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Fritz Marbach (1892–1974), Schweizer Nationalökonom
 Gotthard Oswald Marbach (1810–1890), deutscher Autor und Hochschullehrer
 Johannes Marbach (1521–1581), deutscher Theologe und Reformator
 Jürgen Marbach (* 1958), deutscher Unternehmer

 Mirjam Marbach (* 1982), Schweizer Snowboarderin
 Philipp Marbach (1550–1611), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Renate Marbach, Geburtsname von Renate Christin (* 1941), deutsche bildende Künstlerin
 Rosalie Marbach, Ehename von Rosalie Wagner (1803–1837), deutsche Schauspielerin
 Ueli Marbach (* 1941), Schweizer Architekt

Marbach ist der Name eines Unternehmens:
 Karl Marbach (Unternehmen), deutscher Werkzeug- und Maschinenhersteller

Siehe auch:
 Maarbach
 Marbächle
 Marbache